Oakland může být:

místo v Kanadě
 Oakland (Britská Kolumbie)
 Oakland (Brant County, Ontario)
 Oakland (Essex County, Ontario)
 Oakland (Manitoba)
 Oakland (Nové Skotsko)

místo v USA
 Oakland (Alabama)
 Oakland – město v Kalifornii
 Oakland (Florida)
 Oakland (Maine)
 Oakland (Maryland)
 Oakland (Michigan)
 Oakland (Missouri)
 Oakland (Nebraska)
 Oakland (New Jersey)
 Oakland (Oklahoma)
 Oakland (Oregon)
 Oakland (Pensylvánie)
 Oakland (Rhode Island)
 Oakland (Tennessee)
 Oakland (Wisconsin)
 Oakland County (Michigan)
 Oakland Park (Florida)
 Oakland Township (Minnesota)
 Oakland Township (Pensylvánie)

jiné místopisné jméno
 Oakland Cemetery – hřbitov v Atlantě v Georgii
 Oakland Cemetery (Yonkers) – v Yonkers ve státě New York
 Oakland City (MARTA station) – železniční stanice v Atlantě v Georgii
 Oakland (Pittsburgh) – čtvrť v Pittsburghu v Pensylvánii
 Oakland (Chicago) – čtvrť v Chicagu v Illinois

jiný význam
 Oakland Motor Car – americký výrobce automobilů první poloviny 20. století
 Oakland University – v Rochesteru v Michiganu

Podobný název 
 Auckland – největší město na Novém Zélandu

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno